Тусьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Тусьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона